Galbraith är ett efternamn av gaeliskt ursprung. Det kan syfta på följande personer:

 Robert Galbraith, pseudonym för J.K. Rowling
 John Kenneth Galbraith, amerikansk nationalekonom född 1908
 James K. Galbraith, amerikansk nationalekonom född 1952
 Patrick Galbraith, dansk hockeymålvakt
 Declan Galbraith, engelsk sångare
 Thomas Galbraith, 2:e baron Strathclyde

Källor